Молдава́нка:
 лицо женского пола молдавской национальности.
 Молдаванка — историческая часть города Одесса.
Молдаванка — до 1945 г. название села Синицевка в Благовещенском районе Кировоградской области Украины.
 Молдованка — село в Фалештском районе Молдавии.

См. также 
 Смуглянка